Região cervical ou coluna cervical — porção da coluna vertebral localizada no pescoço
 Vértebra cervical — vértebra localizada nesta região
 Plexo cervical — conjunto de nervos localizados na região cervical
 Colar cervical — dispositivo médico
 Cérvix — parte da anatomia humana feminina
 Câncer cervical — cancro do colo do útero

Ver também 
 Serviçal